Gasteracantha falcicornis — вид аранеоморфных пауков из семейства пауков-кругопрядов. Обитает в Восточной и Южной Африке.

Самки крупнее и красочнее чем самцы, головогрудь ярко-красного цвета с многочисленными глубокими, чёрными ямками. С каждой стороны имеются длинные, изогнутые чёрные отростки и два коротких, прямых спереди и сзади.

Литература 
 Preston-Mafham, Ken (1998). Spiders: Compact Study Guide and Identifier. Angus Books. ISBN 978-1-904594-93-2.
 Platnick, Norman I. (2011): The world spider catalog, version 11.5. American Museum of Natural History.

Животные, описанные в 1873 году
Паукообразные Африки
Пауки-кругопряды